Футурама
Списки коміксів